Sofía de Brandeburgo (Rheinsberg, 6 de junio de 1568-Dresde, 7 de diciembre de 1622) fue una princesa de Brandeburgo por nacimiento, y electora de Sajonia por matrimonio.

Vida 
Sofía era un miembro de la Casa de Hohenzollern, e hija del príncipe elector Juan Jorge de Brandeburgo (1525-1598) y de su segunda esposa, Sabina de Brandeburgo-Ansbach (1548-1575). 

Se casó a la edad de 14 años con el elector Cristián I de Sajonia (1560-1591), hijo de Augusto de Sajonia y de la princesa Ana de Dinamarca. Después de un año de matrimonio tuvo a su primer hijo, Cristián. Después de la muerte de su marido, que murió a la edad de 31 años, Sofía se convirtió en regente del Electorado de Sajonia en nombre de su hijo mayor. 

Sofía era una luterana ortodoxa, y luchaba contra el calvinismo en Sajonia. Como viuda, vivía en el llamado "Fraumutterhaus" en Dresde o en el Castillo de Colditz. Murió en el Castillo de Colditz a la edad de 54 años.

Matrimonio e hijos 
De su matrimonio con Cristián de Sajonia tuvo siete hijos:

 Cristián II (1583-1611), casado con la princesa Eduviges de Dinamarca. No tuvo hijos.
 Juan Jorge I (1585-1656), casado con Magdalena Sibila de Prusia. Tuvo hijos.
 Ana Sabina (1586), murió poco después de nacer.
 Sofía (1587-1635), casada con el duque Francisco I de Pomerania, sin hijos.
 Isabel (1588-1589), murió en la infancia.
 Augusto (1589-1615), casado con Isabel de Brunswick-Wolfenbüttel.
 Dorotea (1591-1617), abadesa de Quedlinburg.

Ancestros

Fuentes 
 Franz Blanckmeister: Kurfürstin Anna Sophie von Sachsen: eine evangelische Bekennerin, Barmen [um 1891]
 Franz Otto Stichart: Galerie der Sächsischen Fürstinnen; Biogr. Skizzen sämmtl. Ahnfrauen d. Königl. Hauses Sachsen. Quellengemäß dargest., Leipzig 1857

Enlaces externos 
 https://web.archive.org/web/20110719065438/http://www.neumarkt-dresden.de/nikolaus-krell.html

Consortes de la casa de Hohenzollern
Princesas de Alemania del siglo XVI
Princesas de Alemania del siglo XVII
Electoras consortes de Sajonia del siglo XVI
Princesas de Brandeburgo (casa de Hohenzollern)